Atanas Kolev (né en 1996), basketteur et rappeur bulgare
 Atanas Kolev (né en 1967), joueur d'échecs bulgare
Bojil Kolev (né en 1949), footballeur bulgare

Miladin Kolev, économiste bulgare, père de Maria Koleva
Stoyan Kolev (né en 1976), footballeur bulgare
Todor Kolev (né en 1942), footballeur bulgare
Vladimir Kolev (né en 1954), boxeur bulgare

Homonymie de patronyme bulgare